A 2018. évi téli olimpiai játékokon a vegyes páros curlingtornát Phjongcshangban az Gangneung Curling Centreben rendezték február 8. és 13. között. A tornán 8 nemzet csapata vett részt. Az aranyérmet a kanadai Kaitlyn Lawes, John Morris páros nyerte.

Lebonyolítás 
A 8 részt vevő csapat egyetlen csoportban szerepelt. A csoportban körmérkőzéseket játszottak a csapatok, minden csapat 7 mérkőzést, összesen 7 fordulóban. A csoport első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe, ahol a csoportkör 1. helyezettje a 4. helyezettel, valamint a 2. helyezett a 3. helyezettel játszott. Az elődöntőből a két győztes jutott tovább a döntőbe, a két vesztes a bronzéremért mérkőzhetett. A mérkőzések 8 endből álltak.

Csapatok

Csoportkör 

A kalapács azt a csapatot jelzi, amelyik az első endben az utolsó követ lökte.

Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatók.

1. forduló 
 február 8., 9:05 (1:05)

2. forduló 
 február 8., 20:05 (12:05)

3. forduló 
 február 9., 8:35 (0:35)

4. forduló 
 február 9., 13:35 (5:35)

5. forduló 
 február 10., 9:05 (1:05)

6. forduló 
 február 10., 20:05 (12:05)

7. forduló 
 február 11., 9:05 (1:05)

Rájátszás
 február 11., 20:05 (12:05)

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntők 
 február 12., 9:05 (1:05)

 február 12., 20:05 (12:05)

Bronzmérkőzés 
 február 13., 9:05 (1:05)

Döntő 
 február 13., 20:05 (12:05)

Végeredmény 
Az orosz Alekszandr Kruselnyickij doppingtesztje pozitív lett, emiatt a Nemzetközi Sportdöntőbíróság döntése alapján az orosz párost kizárták, a bronzérmet a norvég páros kapta meg.

Jegyzetek

Források 

Curling a 2018. évi téli olimpiai játékokon